George Homans, un sociologue américain (1910 - 1989).
 Helen Homans, une joueuse américaine de tennis (1878 ou 1879 - 1949) .
 Robert Homans, un acteur américain  (1877 – 1947).

 Le signe de Homans, un signe médical.

Homonymie de patronyme